«Flamboyant» — песня британской группы Pet Shop Boys, второй сингл со сборника PopArt. В 2004 году достигла двенадцатого места в британском музыкальном чарте.

Список композиций

CD 
 «Flamboyant» (Radio Edit) (3:40)
 «I Didn’t Get Where I Am Today» (3:36)

Enhanced CD 
 «Flamboyant» (Tomcraft Extended Mix)
 «Flamboyant» (Scissor Sisters Silhouettes And Shadows Mix)
 «Flamboyant» (DJ Hell Remix)
 «Flamboyant» (Demo Version)
 «Flamboyant» (Enhanced Video)

Высшие позиции в чартах

Примечания

Ссылки 
 
 Дискография Pet Shop Boys

Песни Pet Shop Boys
Песни, написанные Нилом Теннантом
Песни, написанные Крисом Лоу